Il Challenger 2001 Team Città di Padova del 2014 è stata la prima edizione del Padova Challenger, torneo di tennis facente parte del circuito Challenger nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. Si è giocato a Padova in Italia dal 23 al 29 giugno 2014 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di  €.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Ranking al 16 giugno 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Alessandro Giannessi
  Salvatore Caruso
  Federico Gaio
  Marco Bortolotti

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Martín Cuevas
  Hugo Dellien
  Laurent Lokoli
  Nikola Čačić

Partecipanti doppio

Teste di serie

Ranking al 16 giugno 2014.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Tommaso Lago /  Francesco Picco
  Marco Bergagnin /  Lorenzo Schmid
  Andrea Fava /  Riccardo Marcon

Vincitori

Singolare

 Máximo González ha battuto in finale  Albert Ramos 6-3, 6-4

Doppio

 Roberto Maytín /  Andrés Molteni hanno battuto in finale  Guillermo Durán /  Máximo González 6-2, 3-6, [10-8]

Collegamenti esterni